A8 может означать:

Термины 
 A8 — формат бумаги;
 A8 — алгоритм формирования ключа шифрования;
 A8 — в шахматах: клетка доски;
 A8 — название автобанов в Европе (автобан № 8);
 Автомагистрали A8:
 A8 (автомагистраль, Хорватия).

Наименования торговых марок и изделий 
 Apple A8 — 64-битный многоядерный микропроцессор компании Apple;
 Arrows A8 — гоночный автомобиль команды Arrows;
 Audi A8 — легковых автомобилей представительского класса компании Audi.